Peguerinos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Peguerinos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Peguerinos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar